Эндрю Джонсон () может относиться к:
 Джонсон, Эндрю (1808—1875) — семнадцатый президент США.
 Джонсон, Эндрю (1981) — английский футболист.